

Biologia 
 Ciclo di Krebs, ciclo metabolico anche detto ciclo degli acidi tricarbossilici o ciclo dell'acido citrico;

Geografia 
 Krebs, città della contea di Pittsburg in Oklahoma, Stati Uniti.

Persone 
 Hans Adolf Krebs, medico e biochimico tedesco, scopritore dell'omonimo ciclo;
 Nikolaus Krebs, cardinale della Chiesa cattolica, filosofo, matematico e astronomo, più comunemente conosciuto con il nome di Nicola Cusano.
 Hans Krebs, generale tedesco della seconda guerra mondiale.
 Johann Ludwig Krebs, compositore tedesco

Altri progetti